, или BJ — японский журнал, выпускавшийся компанией Shueisha до 2011 года и посвящённый манге. Аудиторией Business Jump являлись главным образом сарариманы и молодые мужчины старше 18 лет (так называемая сэйнэн-категория).

История 
Журнал выходил с 1985 года два раза в месяц (1-го и 15-го числа). В июле 2011 года было заявлено, что Shueisha планирует объединить Business Jump с Super Jump и осенью выпустить новый журнал. Последним номером Business Jump стал 21/22. В сентябре стало известно, что новый журнал будет носить название Grand Jump, и в него будут перенесены такие работы, как Ore no Sora: Keiji-Hen Хироси Мотомии, Amai Seikatsu Хикару Юдзуки, Uramiya Honpo Reboot Сёсё Курахары, Yesterday o Utatte Кэй Томэ, Dashi Master Наоцугу Мацуэды. Последний номер был опубликован 5 октября.

Манга

Примечания

Ссылки 
  Архивировано из первоисточника    22 июля 2011 года с помощью archive.org.

Журналы сэйнэн-манги
Закрывшиеся журналы